Hartz IV steht für:
 die vierte Stufe des im Jahre 2002 von der Hartz-Kommission entworfenen Hartz-Konzeptes, siehe Hartz-Konzept#Hartz IV
 das Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV genannt
 Hart(z) IV, ein Album des Rappers Eko Fresh